Jméno nebo označení Silver (angl. stříbro) nese:

příjmení
 Chad Silver (* 1969), lední hokejista
 Horace Silver (1928–2014), americký skladatel a pianista
 Ron Silver (* 1946), americký herec
 Stacy Silver, umělecké jméno Dany Mandátové (* 1981), české pornoherečky

v kultuře
 Silver (umělecká skupina) – česká umělecká skupina
 Silver Link –  japonské animační studio
 Silver Side Up – studiové album kanadské skupiny Nickelback
fiktivní postavy
 Silver – kocour Stařenky Oggové v Pratchettových románech o Zeměploše
 Dlouhý John Silver – pirát ze Stevensonova románu Ostrov pokladů

název firmy nebo budovy
 Silver Air – česká charterová letecká společnost
 Silver Tower – mrakodrap v německém městě Frankfurt nad Mohanem
může jít i o jméno města v USA
 Silver (Arkansas)
 Silver (Jižní Karolína)
 Silver (Texas)
 Silver Lake – více míst, rozcestník 

také je to část jména československé vojenské operace za II. světové války, výsadku parašutistů v protektorátu
 Operace Silver A
 Operace Silver B
 jiné vojenské operace
 Operace Silver – odposlech telefonních linek velitelství Rudé armády ve Vídni v letech 1949–1952
 Operace Silver – britská operace proti silám Tálibánu v afghánské provincii Hilmand v roce 2007

podobný název
 Silverado – americký film z roku 1985
 Silverstone – závodní okruh v Anglii v oblasti Northamptonshire
 Silverton – město na jihozápadě Colorada ve Spojených státech amerických